Kraham ist der Name verschiedener Orte:

 Kraham (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Kraham (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kraham (Tyrlaching), Ortsteil der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Graham